Enric Lluch i Girbés (1949) és un escriptor valencià.
 Enric Lluch i Martín (1928-2012) fou un geògraf català.
 Enric Lluch Rué (1974-) és un intèrpret de llengua de signes català.